Stary Tuliłów - południowa część wsi Tuliłów w gmina Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.

Znajdują się tutaj wykopaliska archeologiczne prowadzone pod nadzorem Muzeum Południowego Podlasia. Po wstępnym rozpoznaniu archeologicznym utworzono pięć stanowisk.
 kultura trzciniecka - ok. 1500 lat p.n.e. (osada produkcyjna, liczne kręgi kamienne ze śladami palenisk),
 kultura wielbarska,
 okres rzymski,
 średniowieczne - VII-XIII i XV-XVI w.

Teren ten charakteryzuje się nieprzerwaną ciągłością osadniczą od co najmniej 3500 lat.

Stanowiska archeologiczne w województwie lubelskim
Tuliłów
Międzyrzecczyzna